Rośliny:
 piwonia – rodzaj roślin z rodziny piwoniowatych
Rzeki w Polsce:
 Piwonia – rzeka, dopływ Prosny
 Piwonia – rzeka, dopływ Tyśmienicy

Zobacz też:
 2S7 Pion (tłum. Piwonia) – radziecka armata samobieżna